Panca Tunggal (Pulau Besar), een plaats in Indonesië
Panca Tunggal (Sungai Lilin), een plaats in Indonesië
Panca Tunggal (Merbau Mataram), een plaats in Indonesië
Panca Tunggal (Belitang Jaya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing